«Hotel» puede referirse a:

Concepto 
 Hôtel particulier, mansión o palacio urbano en Francia y Bélgica.
 Hotel, en algunos lugares de España equivalente a chalé.  
 Hotel, establecimiento donde pernoctar.
Tipos
 Hotel cápsula
 Hotel de hielo

Cine y televisión 
 Hotel (1967), película dirigida por Richard Quine.
 Hotel (2001), película dirigida por Mike Figgis.
 Hotel (2004), película dirigida por Jessica Hausner.
 Hotel (1983-1988), serie de TV de Estados Unidos.

Música  
 Hotel (1973-1982), banda de Estados Unidos.
 Hotel, músico venezolano.
 Hotel (2005), álbum de Moby.
 «Hotel» (2003), canción de Cassidy ft. R. Kelly.

Miscelánea 
 «Hotel» es la letra H en el alfabeto fonético de la OTAN.
 Hotel, juego de mesa.